Wodochod steht für:

 Wodochod, russische Passagierreederei ()
 deutscher Name der Gemeinde Vodochody in Tschechien